Солдатское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Белгородская область
Солдатское сельское поселение — входит в Ракитянский район
 Солдатское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Старооскольского городского округа (Солдатская сельская территория).

Воронежская область
 Солдатское сельское поселение — входит в Острогожский район

Мордовия 
 Солдатское сельское поселение — входит в Ардатовский район